Andrija Žižić – ex cestista croato
 Ante Žižić – cestista croato
 Nikola Žižić – calciatore croato
 Nikola Žižić – cestista montenegrino nato nel 1994
 Nikola Žižić – cestista montenegrino nato nel 2000
 Nina Žižić – cantante montenegrina
 Rajko Žižić – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo

Pagine correlate 
 Nikola Žižić